Papilio woodfordi — дневная бабочка из семейства парусников (). Эндемик Новой Гвинеи

Описание 
Размах крыльев 100—110 мм. Основной фон крыльев чёрный. По крыльям проходит широкая вертикальная полоса бело-зеленоватого цвета. Тело чёрное. Половой диморфизм отсутствует. Гусеницы питаются на растениях рода Citrus.

Ареал 
Папуа Новая Гвинея

Подвиды 
 Papilio woodfordi woodfordi (Бугенвиль, Shortland Islands)
 Papilio woodfordi choiseuli Rothschild (Choiseul)
 Papilio woodfordi laarchus Godman & Salvin, 1888 (Острова Нью-Джорджия)
 Papilio woodfordi ariel Grose-Smith, 1889 (Санта-Исабель)

Хвостоносцы
Эндемики Новой Гвинеи
Насекомые Новой Гвинеи
Животные, описанные в 1888 году